Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres mellúszás selejtezőit szeptember 9-én, a döntőt szeptember 10-én rendezték. A versenyszámban 22-en indultak. A győztes az NDK-beli Klaus Katzur lett. A magyar színeket képviselő Hargitay András a 17., Szentirmay István a 22. helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság